Die 27. Rallye Australien war der 13. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 15. bis zum 18. November und es wurden insgesamt 24 Wertungsprüfungen (WP) auf Schotterstrassen gefahren.

Bericht 

Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) hatte mit einem fünften Rang und einem Sieg auf der Powerstage seinen sechsten WM-Titel eingefahren. Die Rallye gewonnen hatte Jari-Matti Latvala (Toyota), nach dem sein Teamkollege und Titelaspirant Ott Tänak nach einem Unfall mit Getriebeschaden aufgeben musste. Latvalas Sieg bedeutete, dass Toyota die Hersteller-Weltmeisterschaft gewonnen hatte und Hyundai in beiden Wertungen leer ausging.

Die Entscheidung um den Weltmeistertitel 2018 fiel schon früh in der Rallye. Nach dem Ausfall von Tänak blieb Thierry Neuville (Hyundai) noch als einziger Konkurrent übrig der um den Weltmeistertitel kämpfen konnte. Neuville hatte schon am ersten Renntag einen Reifenschaden, deshalb musste er in der darauffolgenden WP weit vorne starten und für die Konkurrenz die Strassen sauber fahren, was keine schnellen Zeiten zu liess. Am Sonntag schied der Belgier endgültig aus nach einem Unfall auf regennasser Fahrbahn. Der zweite Rang ging an Hayden Paddon, er kam als einziger Hyundai-Pilot schadlos durch die Renntage. Dritter wurde Mads Østberg (Citroën), der nach dem ersten Tag an der Spitze lag, danach konnte er das Tempo der schnellsten nicht mehr halten.

Ogier stand somit als Weltmeister fest. Auf der Powerstage fuhr er Bestzeit, wenn schon kein Gesamtsieg, dann wenigstens noch ein WP-Gewinn bei seiner letzten Rallye für M-Sport. Ogier wechselt auf die Saison 2019 zu Citroën. Nach 2017 gewann der Franzose zum zweiten Mal die Fahrer-WM für das britische Privatteam von Malcom Wilson.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Australien: https://www.rallyaustralia.com.au/

Australien
2018